Лига чемпионов КАФ 2011 — 47-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира КАФ и 15-й под названием Лига чемпионов КАФ. Победителем стал тунисский «Эсперанс». Клуб представлял КАФ на клубном чемпионате мира 2011.

Формат и участники 
Турнир прошёл по системе плей-офф до стадии 1/8 финала, победители этой стадии вышли в групповой этап, проигравшие перешли в Кубок Конфедерации. На групповом этапе 8 команд были разбиты на 2 группы, по 2 лучшие команды из групп вышли в полуфинал. Финал состоял их двух матчей.

С этого сезона изменилась система подсчёта рейтинга КАФ. Но по-прежнему федерации, занимавшие в рейтинге места с 1-го по 12-е, имели право заявить 2 команды.

В турнире приняли участие 55 команд, представлявшие 43 федерации.

1 Чемпион Реюньона «Стад Тампонез» отказался от участия в Лиге чемпионов КАФ по финансовым причинам.
2 Чемпион Уганды «Бунамвая» отказался от участия в Лиге чемпионов КАФ по финансовым причинам, однако по некоторым данным клуб вовремя не оформил заявку на участие в турнире.

Даты матчей и жеребьёвок

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 28—30 января, ответные — 11—13 февраля 2011 года. Часть ответных матчей была перенесена на 25—27 февраля и 4—6 марта, в связи с проходящим в феврале чемпионатом африканских наций, для клубов, делегировавших в сборные не менее 3 игроков.

|}

3 Представитель Ботсваны «Тауншип Роллерз» снялся с соревнований по финансовым причинам.
4 Представитель Чада «Турбийон» снялся с соревнований после первого матча.

1/16 финала 
Первые матчи прошли 18—20 марта, ответные — 2—3 апреля 2011 года. В связи с политической ситуацией в Ливии и в Кот-д’Ивуаре по решению КАФ пары с представителями этих стран проводили один матч: «Мотор Экшн» — «АСЕК Мимозас» в Зимбабве, «Аль-Иттихад» — «ЖК Абиджан» на нейтральном поле.

|}

5 «ЖК Абиджан» снялся с соревнований.
6 Ответный матч был прерван на 3-й добавленной минуте при счёте 2:1 в пользу «Замалека» из-за беспорядков болельщиков, выбежавших на поле. КАФ приняла решение, что следующие 2 матча в континентальных турнирах «Замалек» проведёт при пустых трибунах, также клуб заплатит штраф 80 000$.
7 «ТП Мазембе» был дисквалифицирован в связи с неправомерностью участия игрока в ответном матче. Поскольку снятие клуба произошло после его победы в 1/8 финала, КАФ приняла решение провести дополнительный раунд между «Симбой» и «Видад Касабланка» за место в групповом этапе.

1/8 финала 
Первые матчи прошли 23—24 апреля, ответные — 7—8 мая 2011 года. В связи с политической ситуацией в Ливии и в Кот-д’Ивуаре по решению КАФ пары с представителями этих стран проводили один матч: «Эньимба» — «Аль-Иттихад» в Нигерии, «Раджа Касабланка» — «АСЕК Мимозас» в Марокко. Также матчи между «Котон Спорт» и «ЕС Сетиф» были отложены на 7 и 13 мая в связи с тем, что 4 игрока «Котон Спорт» участвовали в чемпионате Африки среди молодёжных команд.

|}

8 Ответный матч был прерван на 83 минуте при счёте 1:1 из-за беспорядков болельщиков, выбежавших на поле. КАФ приняла решение, что следующие 2 матча в континентальных турнирах «Клуб Африкэн» проведёт при пустых трибунах, также клуб заплатит штраф 80 000$.
9 «ТП Мазембе» был дисквалифицирован в связи с неправомерностью участия игрока в ответном матче 1/16 финала с «Симбой». Для определения команды, которая заменит «ТП Мазембе» в групповом этапе, КАФ приняла решение провести дополнительный раунд между «Симбой» и «Видад Касабланка».

Дополнительный раунд 
Поскольку один из участников группового этапа «ТП Мазембе» был дисквалифицирован в связи с неправомерностью участия игрока в ответном матче 1/16 финала с «Симбой», КАФ приняла решение провести дополнительный раунд за место в групповом этапе между «Симбой» и «Видад Касабланка», соперником «ТП Мазембе» по 1/8 финала.

Матч прошёл 29 мая 2011 года на нейтральном поле.

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

1/2 финала 
Первые матчи прошли 1—2 октября, ответные — 15—16 октября 2011 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 6 ноября, ответный — 12 ноября 2011 года.

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

См. также 
 Кубок Конфедерации КАФ 2011

Ссылки 
 Лига чемпионов КАФ 2011 на сайте КАФ
 Результаты Лиги чемпионов КАФ 2011 на сайте Soccerway

2011
Футбол в Африке в 2011 году